Straßburg je lahko:

Mesto 

 Straßburg (francosko Strasbourg), Alzacija, Francija
 Straßburg, Koroška, Avstrija

Grad 

 Grad Štrasburg (nemško Schloss Straßburg), Koroška, Avstrija

Priimek 

 Gottfried von Straßburg († okoli 1215), nemški pesnik